

Musea
mim, Muziekinstrumentenmuseum (Brussel), een muziekinstrumentenmuseum te Brussel
MIM, Musical Instrument Museum (Phoenix), een muziekinstrumentenmuseum in Phoenix
MiM, Muziekinstrumentenmuseum (Berlijn), een muziekinstrumentenmuseum in Berlijn

Overig
MIM, het getal 1999 in Romeinse cijfers
Mīm, de Arabische letter ميم
Mîm, een dwerg in J.R.R. Tolkiens fictieve wereld Midden-aarde
MIM-104 Patriot, een raket